Бегу () — фамилия.

Известные представители:
 Бегу, Аристид (род. 1994) — французский биатлонист.
 Бегу, Ирина-Камелия (род. 1990) — румынская теннисистка.